Caratinga (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Caratinga (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais